Бристоль «Бельведер» () — британский военно- транспортный вертолёт продольной схемы. Разработан и производился предприятием Bristol Aeroplane Company. Первый полет — 1958 г. Эксплуатировался Королевскими ВВС Великобритании в 1961—1969 г. Выпущено 26 вертолетов.

Разработка. Конструкция вертолета 

Вертолет Bristol Belvedere был разработан на основе предыдущей модели Bristol Type 173 (16- местного вертолета, работы по которому были прекращены в 1956 году). Изначально модель Bristol разрабатывалась по спецификациям флотских заказчиков (военно- морской флот Великобритании и Канады) в качестве противолодочного вертолета. Впоследствии флот утратил интерес к машине, и вертолет был адаптирован к армейским требованиям. Машина оказалась вполне пригодной для использования в качестве военно- транспортного вертолета, и было принято решение о выпуске небольшой серии вертолетов под обозначением Belvedere HC Mark 1.

Вертолет был выполнен по продольной схеме, конструкция фюзеляжа и роторов- цельнометаллическая. Два ротора соединены синхронизирующим валом, возможно продолжение полета при отказе одного двигателя. Длинные стойки шасси обеспечивали высокое положение фюзеляжа для подвески противолодочной торпеды (хотя машина никогда не использовалась в противолодочном варианте).

Предполагался выпуск вертолета в гражданском пассажирском варианте, но заказов на новую машину не поступило.

Эксплуатация 

 Royal Air Force
 No. 26 Squadron RAF
 No. 66 Squadron RAF
 No. 72 Squadron RAF

Первый протип поступил на летные испытания на базу RAF Odiham, вскоре преобразованную в эскадрон 66 (No. 66 Squadron RAF) в 1961. В ходе испытаний обнаружились проблемы с запуском двигателей. Данный прототип использовался в Европе, Африке, южной Аравии, Борнео. Машины эксплуатировались также в 72-м и 26- м эскадронах RAF. Вертолет окончательно выведен из эксплуатации к 1969 г.

Вертолеты принимали участие в боевых действиях в Адене и на Борнео.

Лётно-технические характеристики 
Экипаж: 3

Вместимость: 19 солдат или 12 раненых на носилках,+ медработник
 
Полезная нагрузка 2,700 кг

Длина: 16.56 м

Диаметр несущего ротора: 14.9 м

Высота: 5.18 м

Вес (пустой) 5,159 кг

Максимальный взлетный вес 8,600 кг

Силовая установка: 2 × ТВД Napier Gazelle мощностью по 1,465 л.с.

Крейсерская скорость: 222 км/ч

Дальность: 720 км

Практический потолок: 3,660 м

Источники 

 Barnes, C.H., Bristol Aircraft since 1910.London: Putnam Publishing, 1970. ISBN 0-370-00015-3
 Jefford, C.G., RAF Squadrons. Shrewsbury: Airlife Publishing, 2nd edition, 2001. ISBN 1-84037-141-2
 Lambert, Mark. «In The Air: No 155 : Westland Belvedere». Flight International, 8 February 1962, pp. 211–214.
 Taylor, John W. R. Jane’s All The World’s Aircraft 1961-62. London: Sampson Low, Marston & Company, 1961.

Ссылки 

Вертолёты Великобритании
Вертолёты Bristol
Военно-транспортные вертолёты
Двухроторные вертолёты